Kang Chang-il, dramaturge, metteur en scène, scénariste et réalisateur sud-coréen.
 Kang Chang-il (1952 -), homme politique sud-coréen.